Blois [blua] je francouzské jméno:

zeměpisný název
 Blois, město ve střední Francii
 Arrondissement Blois
 Zámek Blois

hrabata z Blois
 Dynastie z Blois
 Seznam hrabat z Blois

jiný význam
 Diecéze bloiská
 Seznam biskupů z Blois